Afrovenator („vânător african”) este un gen de dinozaur teropod megalosaurid din perioada Jurasicul mijlociu din nordul Africii.

Descoperire și nume 

Rămășițele Afrovenator au fost descoperite în 1993 în Formația Tiourarén din departamentul Agadez din Niger. Inițial s-a crezut că Tiourarén reprezintă etapele Hauteriv-Barremian din Cretacicul timpuriu (cu aproximativ 132 până la 125 de milioane de ani în urmă). Totuși, reinterpretarea sedimentelor a arătat că datează din Jurasicul mijlociu, astfel încât Afrovenator a trăit acum 167-161 milioane de ani în urmă. Sauropodul Jobaria, ale cărui rămășițe au fost menționate pentru prima dată în aceeași lucrare care a numit Afrovenatorul, este cunoscut și din această formațiune.

Afrovenatorul este cunoscut dintr-un singur schelet relativ complet, care prezintă cea mai mare parte a craniului minus partea superioară (de asemenea, lipsește mandibula în afară de osul prearticular), părți ale coloanei vertebrale, părți ale membrelor anterioare, un pelvis parțial și majoritatea membrelor posterioare. Acest schelet este găzduit la Universitatea din Chicago.

Denumirea generică provine din latinescul afer, „african”, și venator, „vânător”. Există o specie numită Afrovenator abakensis. Numele generic se referă la natura sa prădătoare și proveniența sa din Africa.  Denumirea specifică se referă la regiunea Abaka, numele tuareg pentru regiunea Nigerului unde a fost găsită fosila. Scurta descriere originală atât a genului, cât și a speciilor se găsește într-o lucrare din 1994 care a apărut în prestigioasa revistă Science.

Descriere 

Judecând după un singur schelet cunoscut, acest dinozaur avea aproximativ 8,5 metri lungime și o greutate de aproximativ o tonă. Sereno a subliniat că avea o construcție generală gracilă și că membrele anterioare și picioarele erau relativ lungi: humerusul are lungimea de 40 cm iar tibia și al patrulea metatarsial măsurau 6,87 cm, respectiv, 3,21 cm, comparativ cu o lungime a coloanei vertebrale de 76 cm. 

Craniul era mai degrabă alungit, cu fălci cu dinți zimțați. Membrele anterioare erau înarmate cu gheare puternice, iar coada puternică și lungă contrabalansa restul corpului. Lungimea picioarelor sugerează că a fost un prădător foarte rapid.

Clasificare

Note

Megalosauridae
Dinozauri din Cretacic
Dinozauri din Africa